Capolat, municipi i poble de la comarca del Berguedà
 Capolat d'Aransís, cim entre els municipis de Gavet de la Conca i Llimiana (Pallars Jussà)
 Cingles de Capolat, cinglera al municipi de l'Espunyola (Berguedà)
 El Capolat, cim al municipi de Navès (Solsonès)